23-й чемпионат мира по тхэквондо, который прошёл с 24 по 30 июня 2017 года в Муджу. В рамках данного первенства было разыграно 16 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 176 стран. Впервые за 10 лет приняли участие спортсмены из Северной и Южной Кореи. В этих двух странах различные правила тхэквондо. Сборную России представляли 16 спортсменов, сборную Украины — 13, сборную Белоруссии — 6 спортсменов.

Календарь соревнований

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Примечания 

Июнь 2017 года
2017
Тхэквондо
Международные соревнования по тхэквондо в Республике Корея
Тхэквондо
Чемпионаты мира в 2017 году
Чемпионаты мира в Республике Корея